Mistrzostwa Cypru w piłce nożnej (gr. Πρωτάθλημα Κύπρου ποδοσφαίρου ανδρών, Protáthlima Kýprou podosfaírou andrón) – rozgrywki piłkarskie, prowadzone cyklicznie - corocznie lub co sezonowo (na przełomie dwóch lat kalendarzowych) - mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej drużyny na Cyprze.

Historia 
Mistrzostwa Cypru w piłce nożnej rozgrywane są od 1909 roku. Obecnie rozgrywki odbywają się w wielopoziomowych ligach: A’ Kategoria, B’ Kategoria, G’ Kategoria oraz niższych klasach regionalnych.

30 stycznia 1911 roku w Famaguście powstał pierwszy cypryjski klub piłkarski Anorthosis Famagusta, potem następne. W sezonie 1931/32 organizowano pierwsze nieoficjalne mistrzostwa Cypru, w których zwyciężył APOEL FC. W kolejnym sezonie znów mistrzem został APOEL, a w sezonie 1933/34 mistrzostwo zdobył AEL Limassol. Po założeniu cypryjskiej federacji piłkarskiej – KOP 23 września 1934 roku, rozpoczął się proces zorganizowania pierwszych oficjalnych Mistrzostw Cypru.

W sezonie 1934/35 po raz pierwszy wystartowały rozgrywki w A’ Kategoria, w której 8 drużyn walczyły systemem ligowym o tytuł mistrza kraju. W latach 1941-1944 rozgrywki zostały zawieszone z powodu II wojny światowej.

W 1955 roku Çetinkaya Türk SK, który był jedynym klubem reprezentującym Turków cypryjskich grającym w pierwszej lidze cypryjskiej od sezonu 1934/35, wycofał się z Mistrzostw. Następnie z innymi drużynami Turków cypryjskich utworzył Cypryjską Turecką Federację Piłkarską oraz własne mistrzostwa. Przyczyna tego była polityczna, ponieważ przywództwo Turków cypryjskich popierało podział wyspy. Jednak ta Federacja nigdy nie została uznana i żaden klub tej federacji nie mógł grać w międzynarodowych rozgrywkach. Sezon 1958/59 został odwołany z powodu konfliktu grecko-tureckiego na wyspie. 16 sierpnia 1960 roku Cypr odzyskał niepodległość. W sezonie 1963/64 rozgrywki nie dokończono z powodu nowych rozruchów grecko-tureckich.

Od sezonu 1964/65 rozgrywki w A’ Kategoria trwały bez przerw.

Mistrzowie i pozostali medaliści

Statystyka

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii Mistrzostw Cypru na podium oficjalnie stawało w sumie 15 drużyn. Liderem klasyfikacji jest APOEL FC, który zdobył 28 tytułów mistrzowskich.

Stan po sezonie 2021/22.

Klasyfikacja według miast 
Siedziby klubów: stan po sezonie 2021/22

Uczestnicy 
Są 41 zespołów, które wzięli udział w 79 sezonach Mistrzostw Cypru, które były prowadzone od 1934/35 aż do sezonu 2017/18 łącznie. Żaden z zespołów nie był zawsze obecny w każdej edycji.

Pogrubione zespoły biorące udział w sezonie 2017/18.

 77 razy: AEL Limassol, APOEL FC
 72 razy: Anorthosis Famagusta
 67 razy: Olympiakos Nikozja
 62 razy: Omonia Nikozja
 59 razy: Apollon Limassol
 56 razy: Nea Salamina Famagusta
 52 razy: Aris Limassol
 50 razy: EPA Larnaka
 49 razy: Pezoporikos Larnaka
 46 razy: Enosis Neon Paralimni
 43 razy: Alki Larnaka
 31 razy: Ethnikos Achna
 23 razy: AEK Larnaka
 19 razy: APOP Pafos
 18 razy: Ewagoras Pafos, Çetinkaya Türk SK
 15 razy: Digenis Akritas Morfu
 14 razy: Doxa Katokopia
 13 razy: Omonia Aradipu
 11 razy: AYMA Nikozja, Ermis Aradipu
 10 razy: AEP Pafos
 8 razy: ASIL Lysi
 7 razy: APEP Pitsilia
 7 razy: Anagennisi Derinia
 5 razy: APOP Kinyras Peyias
 4 razy: Kerawnos Strowolos, Orfeas Nikozja, Trast Nikozja, AO Ajia Napa
 3 razy: Ethnikos Asia
 2 razy: Chalkanoras Idaliu, Pafos FC
 1 raz: Alki Oroklini, Atromitos Jeroskipu, ENThOI Lakatamia, Onisillos Sotira, AEK Kuklia, Othellos Atienu, Karmiotissa Pano Polemidia, AEZ Zakaki.

Zobacz też 
 Tabela wszech czasów mistrzostw Cypru w piłce nożnej
 Protathlima A’ Kategorias
 Puchar Cypru

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona A’ Kategoria 
 
 Tabele ligowe w bazie League321 
 Oficjalna strona KOP 
 Archiwum wyników meczów i tabel w bazie RSSSF 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Cyprze